A106 ou A.106 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Agusta A.106, un hélicoptère de combat italien.

Automobile 
 Alpine A106, une automobile du constructeur français Alpine.

Autoroutes 
  Autoroute française A106, reliant l’autoroute A6 à l’aéroport d’Orly.